Waray, Waray-Waray, Winaray eller Lineyte-Samarnon, er et Austronesisk sprog, som tales i Filippinerne, i den østlige del af region Visayas. Der er mere end 3 millioner mennesker som talerer Waray. Sproget hører til den Visaya sprogsgruppe og er relateret til Cebuano, der er tættest forbundet til Hiligaynon. Waray er skrevet i den Filippinske variant af det latinske alfabet.

Eksempler

Se også 
 Cebuano
 Filippinsk
 Tagalog

Filippiske sprog